Балакян (, ) — армянская фамилия. Известные носители:

 Балакян, Нона (1918—1991) — американский литературный критик армянского происхождения, обозреватель, редактор.
 Балакян, Питер (род. 1951) — американский поэт, писатель и исследователь, педагог.